

Ciała prawodawcze 
 Rada Legislacyjna Autonomii Palestyńskiej – organ ustawodawczy Autonomii Palestyńskiej
 Rada Legislacyjna Nowej Zelandii – w latach 1853–1951 izba wyższa parlamentu Nowej Zelandii
 Rada Legislacyjna Hongkongu – parlament w Specjalnym Regionie Autonomicznym Hongkongu, powołany jako ciało doradcze w 1843 roku
 Rada Legislacyjna Nauru – działający w latach 1966–1968 poprzednik parlamentu Nauru

Organy doradcze 
 Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów – organ opiniodawczo-doradczy przy Prezesie Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
 Rada Legislacyjna Rządu Czech – organ doradczy przy rządzie Republiki Czeskiej